Ievgueni Fanilevitch Nourislamov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Alors qu'il évolue dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec, il est choisi en  au cours de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey par les Voltigeurs de Drummondville. Il évolue alors trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Lors de la saison 2003-2004, il commence sa carrière professionnelle avec les Gulls de San Diego de l'East Coast Hockey League.

Il dispute ensuite quelques matchs avec les Steelheads de l'Idaho (ECHL), puis trois matchs dans la Ligue américaine de hockey avec le Crunch de Syracuse et les Admirals de Milwaukee.

Après avoir commencé la saison 2005-2006  avec les IceHogs de Rockford de la United Hockey League, il retourne en Russie, alors qu’il passe trois saisons avec le Neftekhimik Nijnekamsk de la Superliga.

Il évolue ensuite quatre saisons et demie dans la KHL avec le Lokomotiv Iaroslavl, l’Atlant Mytichtchi et le Neftekhimik Nijnekamsk.

Le , il fait un retour en Amérique-du-Nord, alors qu’il signe un contrat à titre d’agent libre avec le HC Carvena de Sorel-Tracy de la Ligue nord-américaine de hockey.

Lors de la saison 2013-2014, il rejoint l'Avangard Omsk de la KHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||35 ||1 ||7 ||8 ||35 ||3 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2001-2002 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||55 ||6 ||18 ||24 ||71 ||12 ||2 ||4 ||6 ||12
|-
|2002-2003 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||62 ||10 ||24 ||34 ||75 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Gulls de San Diego || ECHL ||32 ||1 ||9 ||10 ||28 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2004-2005 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Gulls de San Diego || ECHL ||27 ||5 ||9 ||14 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Steelheads de l'Idaho || ECHL ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Admirals de Milwaukee || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || IceHogs de Rockford || UHL ||23 ||4 ||8 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||18 ||1 ||1 ||2 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||31
|-
|2006-2007 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||46 ||3 ||4 ||7 ||77 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||57 ||5 ||9 ||14 ||111 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2008-2009 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||25 ||0 ||3 ||3 ||18 ||17 ||0 ||3 ||3 ||24 
|-
|2009-2010 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||26 ||0 ||2 ||2 ||6 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL || 39|| 0|| 3|| 3|| 26|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 25|| 0|| 1|| 1|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL || 15|| 0|| 0|| 0|| 8|| 12|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
|2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL ||9 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 ||HC Carvena de Sorel-Tracy ||LNAH ||15 ||3 ||6 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Avangard Omsk ||KHL || 15|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Éperviers de Sorel-Tracy || LNAH ||21 ||2 ||14 ||16 ||22 ||17 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2015-2016 || Éperviers de Sorel-Tracy || LNAH ||34 ||1 ||16 ||17 ||16 ||12 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2016-2017 || Éperviers de Sorel-Tracy || LNAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH ||22 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH ||- ||- ||- ||- ||- || 9 || 2||1 || 3||2
|-

Notes et références 

Naissance en août 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Éperviers de Sorel-Tracy
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Défenseur de hockey sur glace